skaner – czytnik, urządzenie służące do skanowania obrazu, fal magnetycznych lub fal radiowych na dane w formie cyfrowej
 skaner (lekser) – analizator leksykalny
 skaner – odmiana lampy dyskotekowej
 skaner – rodzaj szerokopasmowego odbiornika radiowego
 Skaner – polska grupa muzyczna